Ел Рамил има више значења:

 Ел Рамил (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рамил, Сан Дијего (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рамил (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику